Прюмский договор (855) — документ, подписанный императором Лотарем I 19 сентября 855 года и определяющий принципы раздела Срединного королевства между его сыновьями
 Прюмский договор (2005) — договор, подписанный 27 мая 2005 года семью странами ЕС с целью координации работы полицейских и судебных органов по борьбе с терроризмом